«Волчица» — советский фильм-спектакль 1967 года, экранизация пьесы А. Н. Ананьева по одноимённому рассказу Ольги Кобылянской.

Сюжет 
Главная героиня, зажиточная буковинская крестьянка Зоя Жмут в погоне за наживой становится «волчицей» даже для собственных детей. Cвоенравная, властная, одержимая накопительством, она стремится управлять жизнью своих детей. Её дочь Санда с невесткой Оксаной восстают против её тирании.

В ролях 
 Анна Янушевич — Зоя Жмут
 Виктор Жихарский — Павло Жмут
 Валентина Зимняя — Санда
 Л. Лесной — Юрко
 А. Поддубный — Яков
 П. Никитин — Савка
 О. Садовникова — Оксана
 Е. Ананьева — Журавлиха
 О. Кучеревская — Анычка

 О фильме 
Фильм снят с участием актеров Черновицкого украинского музыкально-драматического театра им. О. Кобылянской, на сцене которого пьеса шла с 1963 года.

Единственное экранное появление — в главной роли — выдающейся театральной актрисы, Народной артистки Украинской ССР, Анны Яковлевны Янушевич, при том, что при огромной театральной работе актрисы даже её фотографий сохранилось лишь несколько десятков, а эта роль считается вершиной её мастерства:

Анна Янушевич в главной роли играет не только комедию и бытовую драму, она играет также трагедию искалеченной жизни. Режиссёр и актриса, раскрывая личную судьбу «Волчицы», дают почувствовать и силу обстоятельств, которые противостоят Зое и подчиняют себе её жизнь, её характер и волю. ... актриса убедительно показывает, как человек на самом деле может постепенно приобрести звериный облик.

Вершиной актёрского мастерства Анны Яковлевны в этом цикле и одной из лучших работ во всем её творчестве является, безусловно, образ Зои Жмут в спектакле «Волчица» по О. Кобылянской (инсценировка А. Ананьева). Критика считает эту работу Анны Янушевич выдающимся явлением на украинской сцене. … Более 15 лет играет Волчиху Анна Яковлевна, более 300 раз вышедшая в этой роли на сцену.

 Примечания 

 Литература 
 Пулинец А. — Буковинская Васса. (Исполнение роли Зоя Жмут в пьесе А. Ананьева «Волчица» по одноим. новелле О. Кобылянской актрисей Черновиц . укр . муз . — драм . театра им . Қобылянской Г. Янушевич). // Правда Украины, 8 января 1964
 Сечин В.'' — Система Станиславского и советский Многонациональный театр // Театр, № 6, 1966. — стр. 106—113.

Телефильмы СССР 1967 года
Телефильмы-драмы СССР
Телеспектакли СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Экранизации литературных произведений
Фильмы студии «Укртелефильм»